Het ATP-toernooi van Viña del Mar (officieel het VTR Open) van 2012 vond plaats van 30 januari tot en met 5 februari 2012 in het Chileense Viña del Mar. Het toernooi werd gespeeld op gravelbanen van de Club Naval de Campo. Het enkelspel werd gewonnen door de Argentijn Juan Mónaco; hij versloeg zijn landgenoot Carlos Berlocq met 6-3, 6-7(1), 6-1. Berlocq verloor eveneens de finale in het dubbelspel: samen met de Spanjaard Pablo Andújar verloor hij van de Portugees Frederico Gil en de Spanjaard Daniel Gimeno Traver met 6-1, 5-7, [10-12].

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

ATP-toernooi van Viña del Mar
Santiago